Tiedje ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Tiedje (1934–2011), deutscher Anglist 
 Hans-Hermann Tiedje (* 1949), deutscher Journalist und Medienmanager
 Johannes Tiedje (1879–1946), deutscher Ministerialbeamter
 Wilhelm Tiedje (1898–1987), deutscher Architekt

Siehe auch: Tietje, Tiedge